Жароков — русская фамилия.

Известные носители 
 Жароков, Таир Жарокович (1908 — 1965) — казахский советский поэт.
 Жарокова, Нюся Исхаковна (1939 — 1987) — доярка, Герой Социалистического Труда.

См. также 
  — название улиц ряда населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского поэта Таира Жарокова.